Hans Kröger ist der Name folgender Personen
* Hans Kröger (Bildhauer), deutscher Bildhauer
 Hans-Peter Kröger (* 1953), deutscher Feuerwehrmann und Präsident des DFV

Siehe auch:
 Hannes Kröger